

Кейв-Спрінг — місто, штат Джорджія
 Кейв-Спрінг — переписна місцевість, штат Вірджинія